Агрипа се може односити на:
 Марко Випсаније Агрипа
 Ирод Агрипа I (Агрипа I)
 Ирод Агрипа II (Агрипа II)
 Хајнрих Корнелијус Агрипа

или:

Види још 
 Агрипин, вишезначна одредница
 Агрипина, вишезначна одредница